Пославський Борис Дмитрович (1897—1951) — радянський актор. Заслужений артист РРФСР.
 Пославський Віктор Васильович (1896—1979) — радянський учений в області гідротехніки і меліорації, Герой Соціалістичної Праці.
 Пославський Олександр Юрійович (* 1990) — український футболіст, гравець у пляжний футбол.